Микропроцессоры Athlon 64 нацелены на потребительский рынок.

Одноядерные десктопные процессоры

Athlon 64

«ClawHammer» (C0 & CG, 130 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Newcastle» (CG, 130 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Winchester» (D0, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Venice» (E3 & E6, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Manchester» (E4, 90 нм) 
 Athlon 64 X2 двухъядерный с одним отключённым ядром
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«San Diego» (E4, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Toledo» (E6, 90 нм) 
 Athlon 64 X2 двухъядерный с одним отключённым ядром
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Orleans» (F2 & F3, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Orleans» (energy-efficient 45W, F3, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Orleans» (energy-efficient small form factor, F2, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Lima» (energy-efficient, G1 & G2, 65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Lima» (embedded energy-efficient, G2, 65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Athlon 64 FX

«SledgeHammer» (C0 & CG, 130 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64

«ClawHammer» (CG, 130 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

«San Diego» (E4, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

Двухъядерные десктопные процессоры

Athlon 64 X2

«Manchester» (E4, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

«Toledo» (E6, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet

«Windsor» (F2 & F3, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Windsor» (energy-efficient, F2 & F3, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Windsor» (energy-efficient small form factor, F2, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Brisbane» (energy-efficient 65W, G1 & G2, 65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Athlon X2

Athlon 64 FX

«Toledo» (E6, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), Cool'n'Quiet

«Windsor» (F2, 90 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

«Windsor» (AMD Quad FX platform, F3, 90 нм) 
 Usually sold in pairs, все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V

Мобильные процессоры

Mobile Athlon 64

«ClawHammer» (C0 & CG, 130 нм, desktop replacement) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«ClawHammer» (C0 & CG, 130 нм, 62 Вт TDP) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«ClawHammer» (CG, 130 нм, 35 Вт TDP) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Odessa» (CG, 130 нм, desktop replacement) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Odessa» (CG, 130 нм, 35 Вт TDP) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Oakville» (D0, 90 нм, 35 Вт TDP low power) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

«Newark» (E5, 90 М, 62 Вт TDP) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!

Athlon Neo

«Huron» (65 нм, 15 Вт TDP) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!, AMD-V

«Sherman» (65 нм, 15 Вт TDP) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64 (AMD’s x86-64 implementation), PowerNow!, AMD-V

The 2650e, TF-20, MV-40 all seem to be the same processor but for different sockets. The 2650e is for Socket AM2, the TF-20 for Socket S1, and the MV-40 for ASB1.

Athlon Neo X2

«Congo» (65 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, AMD-V

Athlon II

«Caspian» (45 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, NX bit, AMD64, PowerNow!, AMD-V

Champlain (45 нм)

Athlon II Neo

«Geneva» (45 нм)

Заметки 
Note 1: The clock multiplier applies to the 200 MHz HyperTransport base clock.

Note 2: The Athlon 64 3300+ is only available in Hewlett-Packard and IBM systems, or as an OEM chip. The Socket 939 3400+ (both Newcastle and Venice versions) is an OEM-only chip and was never directly available from AMD. It shares all Socket 939 3500+ characteristics with the exception of the 800 MHz HyperTransport Link. The 1500+ is only used in the HP BladeSystem bc1500 blade PC.

Note 3: These particular Venice-based Socket 754 Athlon 64s are reported to be very rare. The 3400+ version has been verified to exist. They do exist and have been available for OEMs for some time.

Note 4: Processors with these markings are believed to be used only as an engineering sample.

Note 5: AMD Business Class processor, availability guaranteed for 24 months after release.

См. также 
 Список микропроцессоров AMD
 Список микропроцессоров Intel
 Мобильные микропроцессоры

Примечания

Ссылки 
 AMD Technical Documentation
 AMD Processors for Desktops: AMD Phenom, AMD Athlon FX, AMD Athlon X2 Dual-Core, AMD Athlon, and AMD Sempron Processor
 sandpile.org — AA-64 implementation — AMD K8
 AMD 64 OPN reference guide — Fab51
 Socket am2 cpus listed, specced, priced up — The Inquirer
 Chip identification by model number

AMD
Микропроцессоры фирмы AMD